Cenk Şahin – calciatore turco
 Ebru Şahin – attrice turca
 Metin Şahin – taekwondoka turco
 Murat Şahin – calciatore turco
 Nuri Şahin – calciatore turco
 Ramazan Şahin – lottatore turco
 Şahin Aygüneş – calciatore turco
 Şahin Diniyev – calciatore e allenatore di calcio azero
 Selçuk Şahin – calciatore turco